Универса́льное хеши́рование () — это вид хеширования, при котором используется не одна конкретная хеш-функция, а происходит выбор из заданного семейства по случайному алгоритму. Такой подход обеспечивает равномерное хеширование: для очередного ключа вероятности помещения его в любую ячейку совпадают. Известно несколько семейств универсальных хеш-функций, которые имеют многочисленные применения в информатике, в частности в хеш-таблицах, вероятностных алгоритмах и криптографии.

Введение 

Впервые понятие универсального хеширования было введено в статье Картера и  в 1979 году.

Изначально универсальное хеширование было разработано как независящий от входных данных алгоритм, работающий в среднем за линейное время и предназначенный для хранения и извлечения ключей из хеш-таблицы. Под независимостью от входных данных подразумевается следующее: для любой последовательности входных данных соответствующие хеш-значения элементов последовательности будут равномерно распределены по хеш-таблице. При выполнении этого условия среднее время работы алгоритма для любых данных оказывается сравнимым со временем работы хеш-функции, используемой для распределения заранее известных данных.

Созданный алгоритм универсального хеширования представлял собой случайный выбор хеш-функции из некоторого набора хеш-функций(называемого универсальным семейством хеш-функций), обладающих определёнными свойствами. Авторами было показано, что в случае универсального хеширования число обращений к хеш-таблице (в среднем по всем функциям из семейства) для произвольных входных данных оказывается очень близким теоретическому минимуму для случая фиксированной хеш-функции со случайно распределёнными входными данными.

Используя универсальное хеширование, авторы хотели:
 Избавиться от необходимости предполагать вид входных данных.
 Устранить зависимость времени работы хеширования от вида входных данных.
 Добиться уменьшения числа коллизий.

В работе Вегмана и Картера универсальное хеширование было применено для построения хеш-таблицы, хотя позднее универсальное хеширование получило применение и в других областях(см. #Применение).

Определение универсального семейства хеш-функций 
Пусть  — множество ключей,  — конечное множество хеш-функций, отображающих  во множество . Возьмем произвольные  и  и определим функцию коллизий :

Если , то говорят, что имеет место коллизия. Можно определить функцию коллизии не для отдельных элементов , а для целого множества элементов — для этого надо произвести сложение функций коллизий по всем элементам из множества. Например, если  — множество хеш-функций, , , то для функции коллизии  получим:

Причём порядок суммирования не имеет значения.

Определение. Семейство хеш-функций  называется универсальным, если
 

Можно дать другое определение, эквивалентное данному.

Определение. Семейство хеш-функций  называется универсальным, если

Свойства универсального семейства хеш-функций в случае его применения к хеш-таблицам 
Следующая теорема определяет нижнюю границу функции  для произвольного семейства хеш-функций.

Теорема 1.Для любого семейства(не обязательно универсального) хеш-функций  существуют  такие, что

Из теоремы 1 следует, что нижняя граница функции коллизии близка к  в случае, когда  много больше . В действительности, часто так и бывает. Например, пусть компилятор ставит в соответствие тысяче переменных последовательности из семи английских букв. Тогда , а 

Для универсального семейства хеш-функций это означает, что верхняя и нижняя границы функции коллизии довольно близки.

В статье универсальное хеширование применялось для организации хеш-таблиц с разрешением коллизий методом цепочек. Ниже изложены теоремы, дающие некоторые оценки значений функции коллизии и производительности хеширования в случае организации хеш-таблицы с разрешением коллизий методом цепочек.

Пусть  — универсальное семейство хеш-функций, отображающих множество ключей  во множество . Пусть для организации хеш-таблицы с разрешением коллизий методом цепочек, то есть с помощью линейного списка, используется некоторая случайная функция . Если хеш-функция  отобразила в таблицу подмножество  ключей, то средняя длина связанных списков будет равна . Следующая теорема дает оценку для функции коллизий в случае универсального семейства.

Теорема 2. Пусть  — произвольный элемент множества ,  — произвольное подмножество множества . Пусть функция  случайно выбирается из универсального семейства хеш-функций . Тогда имеет место следующая оценка:

Этот результат можно использовать для вычисления ожидаемой производительности хеш-функции для последовательности из  запросов. Но сначала надо уточнить, что подразумевается под производительностью. Для этого нужно определить понятие стоимости — под стоимостью одного запроса к хеш-таблице по ключу  понимается число , где  — множество ранее помещённых в таблицу ключей, а в самой хеш-таблице используется метод цепочек(то есть это число операций, необходимое для выполнения одного запроса). Стоимость  хеш-функции  на последовательности запросов  есть сумма стоимостей отдельных запросов, идущих в последовательности, указанной в . Стоимость, по сути, представляет количественную меру производительности.

Теорема 3. Пусть  Пусть  — это последовательность из  запросов, содержащая  вставок. Пусть  — универсальное семейство хеш-функций. Тогда для случайно выбранной из  хеш-функции  справедливо неравенство:

.

Довольно часто известно приближенное число ключей, которое необходимо хранить в хеш-таблице. Тогда, можно подобрать размер  хеш-таблицы таким образом, чтобы отношение  было приблизительно равно 1. Значит, согласно теореме 3, ожидаемая стоимость исполнения последовательности запросов  будет прямо пропорционально числу запросов . Причём это справедливо для любой последовательности запросов , а не для некоторой «средней» последовательности.

Таким образом, для любой случайно выбранной из универсального семейства хеш-функции её производительность оказывается достаточно хорошей. Остаётся вопрос о том, нужно ли менять хеш-функцию с течением времени, а если нужно, то как часто.

В случае с хеш-таблицами частая смена хеш-функций ведёт к большим накладным расходам. Например, если хеш-таблица имеет очень большие размеры, то при смене хеш-функции потребуется перемещение большого объёма данных. Существует несколько стратегий выбора хеш-функции. Наиболее простая стратегия состоит в том, чтобы в начале работы случайно выбрать хеш-функцию  и не менять её вплоть до конца работы. Однако в этом случае производительность хеш-функции оказывается значительно ниже ожидаемой. Другая стратегия состоит в том, чтобы время от времени подсчитывать число коллизий и менять хеш-функцию, если это число значительно превышает ожидаемое. Такой подход обеспечивает хорошую производительность, при условии, что хеш-функция выбирается случайно.

Построение универсального семейства хеш-функций 
Этот раздел посвящён построению универсальных семейств хеш-функций, из которых случайным образом выбирается хеш-функция.

Существует несколько семей универсальных хеш-функций, которые различаются тем, для каких данных предназначены эти функции: скаляры (хеширование чисел), векторы фиксированной длины (хеширование векторов), векторы переменной длины (хеширование строк).

Хеширование чисел 
Выберем простое число  и рассмотрим поле  и его мультипликативную группу .

Теорема. Множество функций вида , где , является универсальным (Это было показано в работе Картера и Вегмана).

Действительно,  только при

 

Если , то разность  и может быть обращена по модулю . Отсюда можно получить

 

Это уравнение имеет  решений, причем правая часть может принимать  значений. Таким образом, вероятность коллизий равна

 ,

которая стремится к  при увеличении .

Хеширование векторов 
Пусть число  является простым. Пусть входные данные  представлены как последовательность  элементов, принадлежащих , то есть .

Для всех последовательностей вида  рассмотрим функцию  вида

 

Положим, что 

Видно, что  содержит 

Теорема. Множество  является универсальным семейством хеш-функций (Это также было показано Картером и Вегманом).

Действительно, если , причём , то  тогда и только тогда, когда

 

Поскольку , то  при котором выполняется указанное уравнение. Количество таких последовательностей равно , а значит и количество функций из , не различающих  и  также равно . Но , откуда и следует универсальность. 

Это семейство функций можно обобщить. Рассмотрим семейство функций  и для вектора  рассмотрим хеш-функцию

 , где 

Тогда совокупность таких функций также будет являться универсальным семейством.

Хеширование строк 
В этом случае входными данными для хеш-функции являются вектора, длина которых не является фиксированной величиной. Если можно ограничить длину всех векторов некоторым числом , то можно применить подход, который был использован для векторов фиксированной длины. При этом, если длина вектора  меньше , то можно дополнить вектор нулями так, чтобы его длина стала равна 

Теперь предположим, что нельзя заранее подобрать число , ограничивающее длину всех векторов. Тогда можно предложить такой подход : пусть имеется входной вектор . Положим, что  и будем рассматривать компоненты вектора как коэффициенты многочлена:  где .

Тогда для векторов переменной длины универсальная хеш-функция может быть определена следующим образом:

 
где
 
является универсальной хеш-функцией для числовых аргументов.

Применение 
Коды аутентификации сообщений UMAC,  и некоторые другие основаны на использовании универсального хеширования. В этих кодах для каждого сообщения выбирается своя хеш-функция в зависимости от его одноразового уникального номера.

Универсальное семейство хеш-функций может быть использовано в том случае, когда требуется наличие большого числа «хороших» хеш-функций. Программисты часто тратят много времени, проводя анализ работы хеш-функций на различных данных и пытаясь выбрать подходящую. Время поиска можно уменьшить, взяв универсальное семейство хеш-функций и выбрав случайно несколько функций из этого семейства.

Теоретическая значимость универсального хеширования состоит в том, что оно даёт «хорошую» границу для средней производительности алгоритмов, использующих хеширование. Например, универсальное хеширование было применено в алгоритмах, представленных в работах

.

В теоретической криптографии было показано, что с помощью универсальных хеш-функций можно построить систему аутентификации с предельно достижимой секретностью. Примером универсальной хеш-функцией с доказанной криптографической стойкостью является хеш-функция SWIFFT.

Более того, одним из наиболее важных приложений универсального хеширования является скоординированная выборка.

См. также 
 MAC
 UMAC

Примечания

Литература

Ссылки 
 Универсальное хеширование
 Универсальные семейства хеш-функций

Теория сложности вычислений
Криптографические хеш-функции
Хеширование
Алгоритмы поиска